La formula molecolare C18H34O2 può indicare:
 Acido oleico
 Acido elaidinico

Formule molecolari